Кубок Кипра по футболу 2009/10 года () — 68-й розыгрыш Кубка Кипра по футболу.

Первый раунд

Второй раунд 
Следующие 4 клуба были освобождены от прохождения первого раунда:

 АПОП Кинирас (победитель Кубка Кипра по футболу 2008/2009)
 АЕЛ Лимасол (финалист Кубка Кипра по футболу 2008/2009)
 Анортосис
 АПОЭЛ

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 Статистика кубка на сайте soccerway.com
 

2009/2010
Спорт на Кипре в 2009 году
Спорт на Кипре в 2010 году
Футбол в Европе в 2009 году
Футбол в Европе в 2010 году